Григо́рий Анто́нов:
 Антонов, Григорий Сергеевич (1900—1974) — Герой Советского Союза.
 Антонов, Григорий Яковлевич (1893—1943) — советский военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск.